Plusieurs objets du Système solaire ont été considérés comme la neuvième planète :
 Pallas, neuvième planète (selon la définition de l'époque) découverte (sixième en ordre de distance au Soleil), et deuxième astéroïde découvert. Pallas a été considéré comme une planète depuis sa découverte en 1802 jusque vers le milieu du , puis comme une planète mineure et un astéroïde et enfin, depuis 2006, comme un petit corps du Système solaire ;
 Pluton, considérée comme la neuvième planète (tant dans l'ordre de découverte que de distance) de 1930 à 2006, puis classée comme une planète naine ;
 la planète Neuf, une hypothétique planète transneptunienne annoncée en 2016 ;
 Planète X, une planète hypothétique (le « X » n'est pas ici dix en chiffre romain, mais la notation classique d'une inconnue), restant à découvrir.